Ца́рское Село́:
 Царское Село — название города Пушкин до 1918 года (в 1918—1937 годах — Детское село).
 Царское Село — дворцово-парковый ансамбль XVIII—XIX веков, загородная резиденция российских императоров; с 1918 года — музей, с 1992 — музей-заповедник.
 Царское Село — железнодорожная станция (в 1918—2013 годах называлась «Детское Село»).
 Царское Село (ныне Александровская) — железнодорожная станция Петербурго-Варшавской железной дороги.

См. также 
 Царско село — болгарский футбольный клуб.